Christiane von Sachsen (oder Christiana von Sachsen) ist der Name folgender Personen:

 Christiane von Sachsen-Merseburg, (1659–1679), Prinzessin von Sachsen-Merseburg und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Eisenberg
 Christiana von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, durch Heirat Herzog in von Sachsen-Merseburg
 Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth (1671–1727), durch Heirat Kurfürstin von Bayern
 Christiane Sophie Charlotte von Brandenburg-Kulmbach (1733–1757), Prinzessin aus dem Kulmbach-Bayreuther Zweig der jüngeren Linie (Weferlinger Linie) der fränkischen Hohenzollern und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Hildburghausen

siehe auch:
 Bernhardine Christiane Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach, (1724–1757), durch Heirat Fürstin von Schwarzburg-Rudolstadt
 Christian von Sachsen